Dvouhra juniorek French Open 2017 probíhala v první polovině června 2017. Do singlové soutěže pařížského grandslamu nastoupilo šedesát čtyři hráček. Obhájkyní titulu byla Švýcarka Rebeka Masarová, která do soutěže nezasáhla.

Premiérový grandslamový titul vybojovala 15letá Američanka a sedmá nasazená Whitney Osuigweová, jež ve finále přehrála 17letou americkou turnajovou šestku Claire Liuovou po třísetovém průběhu. Ve věku 15 let, 1 měsíce a 24 dní se stala devátou nejmladší vítězkou této soutěže na dvorcích Rolanda Garrose, o měsíc starší než Justine Heninová při svém vítězství v roce 1997. Jednalo se o druhé pařížské finále, v němž se střetly dvě americké juniorky. Osuigweová triumfovala jako pátá Američanka a do juniorského žebříčku si připsala 375 bodů, poražená finalistka pak 270 bodů.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

French Open 2017
Juniorský tenis v roce 2017